Grundfreibetrag bezeichnet
 im Einkommensteuerrecht
 in Deutschland den steuerfreien Grundfreibetrag (Deutschland)
 in Österreich den steuerfreien Grundfreibetrag (Österreich)
 den steuerfreien Betrag bei der Einkommensteuer (Australien)
 in Deutschland abgabenfreies Entgelt beim Bezug von Arbeitslosengeld II
 in Deutschland steuerfreier Betrag bei der Vermögensabgabe (Lastenausgleichsgesetz)